Das Dameneinzel der US Open 1994 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Arantxa Sánchez Vicario besiegte im Finale Titelverteidigerin Steffi Graf mit 1:6, 7:63, 6:4; es war ihr dritter von insgesamt vier Grand-Slam-Titeln.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1994